La denominación Condado de Dunn puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Dunn, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Dunn, condado de Wisconsin.